Зелигер — немецкая и английская фамилия. Известные носители:
 :
 Зелигер, Хуго фон (; 1849—1924) — немецкий астроном
 Зелигер, Освальд (; 1858—1908) — австрийский зоолог и эмбриолог.
 Зелигер, Рудольф (; 1886—1965) — немецкий физик
 Зелигер, Томас ( (род. 1966) немецкий футболист (de).
 :
 Марк Зелигер (род. 1959) — американский фотограф

См. также 
 Парадокс Неймана-Зелигера (Гравитационный парадокс)
 Зелигер — кратер на видимой стороне Луны. 
 Теорема Зелигера